Gstadt ist der Ortsname von

 Gstadt am Chiemsee, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gstadt (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gstadt (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Gstadt (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

 Gstadt (Gemeinde Opponitz), Katastralgemeinde der Gemeinde Opponitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gstadt (Gemeinde Waidhofen), Ortsteil der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs, Niederösterreich
 Gstadt (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gstaad
 Gstatt